Луций Арадий Валерий Прокул Популоний () — государственный деятель Римской империи середины IV века, консул 340 года.

Биография 
Прокул происходил из знатной семьи, возможно, его отцом был Арадий Руфин, консул 311 года а братом — Квинт Арадий Руфин Валерий Прокул.

На протяжении жизни занимал множество государственных должностей, в том числе и высших. Его карьера реконструируется в основном по надписям. Он был авгуром и старшим понтификом, квиндецемвиром, понтифик Флавиев (не ясно точно, когда он занимал эти религиозные должности). Занимал должность . Был легатом проконсула Нумидии () — очевидно, этим проконсулом был Прокул, занимавший этот пост в 319 году (если это так, то, очевидно, он был родственником Валерия Прокула — возможно, дядей).

После этого он был распределителем налогов в провинции Галлеции (), президом Бизацены (), консуляром провинций Европы и Фракии) () — возможно, в 325—328 годах, консуляром Сицилии, потом — одновременно проконсулом провинции Африка и префектом претория Африканского диоцеза (до 333 года), имел титулы , , . С 10 марта 337 года по 13 января 338 года он был префектом Рима, где в его честь императорами была воздвигнута его статуя. В 340 году Прокул был сделан консулом вместе с Септимием Ациндином.

После восстания Магненция признал узурпатора, и был сделан им вновь префектом Рима (с 18 декабря 351 года по 9 сентября 352 года).

Предположительно, сыновьями Луция были проконсул Африки в 340 году Прокул и Арадий Руфин, префект Рима 376 года.

Известно посвященное ему стихотворение Луция Аврелия Авиания Симмаха, в котором тот утверждает происхождение рода Валерия Прокула от Публия Валерия Публиколы, а также превозносит его характер и верность религии (Прокул был убежденный язычник). Его семья владела особняком на холме Целий, на месте, где некогда жил Публикола.

Литература 
 
 Bagnall R.S., Cameron A., Schwarts S.R., Worp K.A. Consuls of the Later Roman Empire. Atlanta, Georgia, 1987. P. 232 ISBN 155540099X ISBN 9781555400996

Префекты претория эпохи домината
Городские префекты
Легаты
Проконсулы Африки
Проконсулы Сицилии